Antonio Rotta, un pintor italiano
 Angelo Rotta,  sacerdote católico y diplomático italiano
 Silvio Giulio Rotta, un pintor italiano